La mise au point est la préparation d'un matériel ou d'un dispositif pour son plein fonctionnement.

Photographie 
En photographie, elle peut faire référence à :
 la mise au point d'une image, dont :
 la mise au point automatique,
 la mise au point télémétrique.

Physiologie 
En optique physiologique, elle fait référence à l'accommodation.

Musique 
Mise au point est une chanson de Jakie Quartz enregistrée en 1983.

Télévision 
 Mise au point est le treizième épisode de la saison 1 de la série télévisée Les Soprano.
 Mise au point est une émission de la Radio télévision suisse (RTS).

Homonymie de titre